Koza peut désigner :

Toponyme 

 Koza, une commune du Cameroun ;
 Koza, une localité polonaise, en voïvodie d'Opole ;
 le district de Kōza, un district de la préfecture de Kanagawa au Japon.

Œuvre 

 Koza (La Chèvre), un film dramatique slovaque (2015).

Personne 

 Koza, le pseudonyme de Maximilien Le Roy, né en , un auteur de bande dessinée français.